Cette page donne une liste non exhaustive des églises dédiées à saint Siméon ou saint Siméon le stylite.

Église Saint-Siméon-et-Sainte-Hélène à Minsk.

Église Saint-Siméon-le-Stylite à Alep.

Église Saint-Siméon à Bouliac.
 Église Saint-Siméon à Hautefontaine.
 Église Saint-Siméon à L'Huisserie.
 Église Saint-Siméon à Menou.
 Église Saint-Siméon à Saint-Siméon.

 
Saint-Siméon